Ženská dvouhra Internazionali BNL d'Italia 2022 probíhala v první polovině května 2022. Do singlové soutěže římského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo padesát šest hráček. Z kvalifikace se probojovalo deset tenistek včetně dvou šťastných poražených.

Poprvé v kariéře obhájila titul polská světová jednička Iga Świąteková, která navázala na římskou výhru z roku 2021. Soutěží prošla bez ztráty sady, když celkově prohrála jen 21 gamů, osmý nejnižší počet v historii Rome Masters. Ve finále zdolala sedmou hráčku žebříčku Ons Džabúrovou z Tuniska po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–2, čímž si připsala 42. vítěznou sadu ze 43 naposledy odehraných. Tunisance oplatila poslední dvě vzájemné prohry z roku 2021, srovnala bilanci na 2–2, a ukončila její 11zápasovou neporazitelnost. Polka na turnaji uštědřila soupeřkám dva „kanáry“, čímž v sezóně 2022 vyhrála již 13 setů poměrem 6–0. Zbylé tenistky vyhrály maximálně čtyři takové sady. Včetně Billie Jean King Cupu získala Polka od ledna 2022 37 výher, tj. o jednu více než v celé sezóně 2021. 

V probíhající sezóně Świąteková vyhrála pátý turnaj v řadě, jenž představoval osmý singlový titul na okruhu WTA Tour i osmé vítězné finále za sebou, při zisku předchozích šestnácti setů v bojích o titul. Od únorového Qatar Open 2022 vyhrála všech 28 zápasů, čímž vytvořila nejdelší šňůru neporazitelnosti od 34 vítězství Sereny Williamsové v sezóně 2013. Rovněž se od Williamsové a roku 2013 stala teprve druhou tenistkou na okruhu, která dokázala v jediném kalendářním roce triumfovat minimálně na čtyřech turnajích kategorie WTA 1000 včetně její předchůdkyně Premier Mandatory a 5. Z předchozích devíti odehraných událostí WTA 1000 držela trofeje na pěti z nich; po Agnieszce Radwańské byla druhou Polkou s pěti triumfy z této kategorie.  

Římský titul Świąteková obhájila jako devátá hráčka a ve 20 letech třetí nejmladší. Mladšími obhájkyněmi před ní byly pouze Chris Evertová a Gabriela Sabatini. Od sezóny 2000 dokázala jako čtvrtá hráčka vyhrát alespoň pět turnajů v řadě. V této statistice navázala na Venus Williamsovou z roku 2000 (35 výher), Justine Heninovou z let 2007–2008 (32 výher) a Serenu Williamsovou z roku 2013 (34 výher).

Džabúrová se na hraně vyřazení octila ve čtvrtfinále i v semifinále. Proti Marii Sakkariové mezi nejlepší osmičkou prohrávala již 1–6 a 2–5, v zápase s Darju Kasatkinovou zase musela v závěru třetí sady odvracet mečbol.

Nasazení hráček 
Osm nejvýše nasazených hráček obdrželo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Kvalifikace

Nasazení hráček

Kvalifikantky

Šťastné poražené

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Internazionali BNL d'Italia 2022